Вайолет Лав (, настоящее имя — Линга Диего (Linda Diego), род. 21 августа 1975 года, Сан-Антонио, Техас, США) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась в августе 1975 года в Сан-Антонио, штат Техас, США. Начала сниматься в фильмах для взрослых в 1998 году, некоторые из её ранних фильмов: Real Sex Magazine 17, New York Taxi Tales 4, Watcher 3 и Under Dressed.

В 2003 году завершила карьеру в индустрии развлечений для взрослых, снявшись в общей сложности в 108 фильмах.

Награды и номинации

Фильмография 
Freshman Fantasies 12 (1998)
New York Taxi Tales 4 (1998)
Real Sex Magazine 17 (1998)
White Rabbit (1998)
75 Nurse Orgy (1999)
Ass to Mouth (1999)
Babes Illustrated 8 (1999)
Backseat Driver 11 (1999)
Blue Monday (1999)
California Cocksuckers 5 (1999)
California Cocksuckers 7 (1999)
Candy's Girls (1999)
Car Wash Angels 2 (1999)
Couch Therapy (1999)
Crazy From The Heat (1999)
Deception (1999)
Dirty Dancers 16 (1999)
Dirty Little Sex Brats 5 (1999)
Executive Mission (1999)
Fill Her Up (1999)
Filthy Talkin' Cuntlickers 2 (1999)
Fresh Hot Babes 16: Wet Dripping Pussy (1999)
Fresh Hot Babes 2000 (1999)
Freshman Fantasies 19 (1999)
Girls Home Alone 8 (1999)
Hand Job Hunnies 1 (1999)
Head TV (1999)
Hot Bods And Tail Pipe 11 (1999)
If Looks Could Kill (1999)
Just Fuckin' And Suckin' 2 (1999)
Kickin' It With Anna Malle (1999)
Miss Kitty's Litter (1999)
More Dirty Debutantes 98 (1999)
Mr. Marcus' Casting Couch 2 (1999)
Naked Ghosts (1999)
Nineteen Video Magazine 22 (1999)
No Man's Land Interracial Edition 1 (1999)
Panty World 5 (1999)
Party Girls 5: Spanish Flies (1999)
Pickup Lines 37 (1999)
Picture This (1999)
Rocks That Ass 4 (1999)
S.M.U.T. 14 (1999)
Sexplicity (1999)
Slumber Party 7 (1999)
Slut Search 8 (1999)
Son Doobie The Love Doctor (1999)
Sweet Summer Sex Kittens (1999)
Talk Dirty to Me 12 (1999)
There's Something About Jack 3 (1999)
Under Dressed (1999)
University Coeds 14 (1999)
Violation Of Gina Ryder (1999)
Watcher 3 (1999)
World's Luckiest Patient (1999)
7th Heaven (2000)
Backseat Driver 12 (2000)
Buttwoman vs. Buttwoman (2000)
Coyote Cuties (2000)
Daily Grind (2000)
Deceptive Desires (2000)
Diego's Girls (2000)
Eager Beavers 2 (2000)
Evil Twins (2000)
Girl Friends (2000)
Girls and Their Toys (2000)
Hook-ups (2000)
I Dream Of Farrah (2000)
Les Vampyres 1 (2000)
Lust In Paradise 1 (2000)
Lust In Paradise 2 (2000)
Missionary Position: Impossible 2 (2000)
Raw (2000)
Red Scarlet (2000)
Riding the Rails (2000)
Sensual Obsessions (2000)
Sex Freaks 22 (2000)
Student Body (2000)
True Stories of a Sex Stalker 1 (2000)
Watch Me Pee (2000)
Weekend In Diego (2000)
Devon: The Lost Footage (2001)
Eager Beavers 3 (2001)
On the Prowl 3 (2001)
Tropic of Desire (2001)
I'm A Lying Fucking Whore (2002)
Nothin' Butt Buttwoman (2002)
Purely 18 4: Teen Bang Bus (2002)
Strapped 1 (2002)
I Fucked Your Girlfriends (2003)
Up And Cummers 117 (2003)
Brianna's Dolls (2004)
Please Cum Inside Me 17 (2004)
Young Cream Pies 12 (2004)
Evil Vault 2 (2005)

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами